Скалистый хребет:

 Скалистый хребет — горный хребет на Кавказе.
 Скалистый хребет — горный хребет в Сибири.